Frans I Rákóczi (1645-1676), Hongaars aristocraat
Frans II Rákóczi (1676-1735), zoon van Frans I Rákóczi. Hongaars aristocraat en vorst van Zevenburgen